Jochum ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Jochum (1902–1987), deutscher Dirigent

 Gerry Jochum (* 1960), deutscher Schauspieler, Regisseur, Autor und Musiker
 Hannes Jochum (* 1977), österreichischer Fußballspieler
 Heike Jochum (* 1968), deutsche Finanz- und Steuerjuristin, Hochschullehrerin
 Ingeborg Jochum (* 1946), österreichische Skirennläuferin
 Josef Jochum (1930–2017), deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor
 Manfred Jochum (1942–2009), österreichischer Rundfunkintendant
 Marianne Jochum (1946–2018), deutsche Biochemikerin
 Markus Jochum (* 1964), deutscher Basketballspieler
 Michael Jochum (Politikwissenschaftler) (* 1964), Politikwissenschaftler
 Michael Jochum (* 1985), österreichischer Handballspieler
 Otto Jochum (1898–1969), deutscher Chorleiter und Komponist
 Trude Jochum-Beiser (* 1927), österreichische Skirennläuferin
 Uwe Jochum (* 1959), deutscher Medien- und Bibliothekswissenschaftler